Патрик Девольф (Patrick Dewolf); род 3 июня 1950 года (70 лет), Париж, Франция. Сценарист, режиссер. Участвовал более чем в 19 картинах начиная с 1983 года.

Награды 

1988 год  - премия Сезар в номинации:

 Лучший адаптированный или оригинальный сценарий («Тандем»)
Кинорежиссёры Франции
Сценаристы Франции